Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль или (буквально) для лучший мужской дебют (, ) — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения актёров за наилучшее исполнение дебютной мужской роли в кинофильме на хинди или хиндустани за предыдущий год. Премией могут быть награждены актёры, уже сыгравшие несколько ролей в фильмах на других языках Индии.

Номинация была организована в 1989 году под названием Filmfare Award за лучший дебют без разделения по профессиям (так в 1990 году премия в данной номинации была вручена режиссёру ) и половому признаку, параллельно с номинацией Filmfare Award for Lux New Face of the Year предназначенной для начинающих актрис. После того как в 1995 году премию за лучший дебют получила актриса Табу, номинации были переименованы в Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль и лучшую дебютную женскую роль соответственно. А в 2010 году была учреждена премия за лучший режиссёрский дебют. С момента основания лауреаты премии награждались в безальтернативном порядке. Исключением являются 2006—2012 и 2020 годы, когда на премию были выдвинуты сразу несколько номинантов.

Первым обладателем премии в 1989 году стал Аамир Хан, исполнивший роль Раджа в фильме  «Приговор» (1991).

Последним на настоящий момент, в начале 2020 года, премии за лучшую дебютную мужскую роль был удостоен актёр Абхиманью Дассани, исполнивший роль нечувствительного к боли бойца Сурьи Сампата, в фильме  (2020).

Номинанты и обладатели премии 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинанты и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом, а также, по возможности, представлены фотографиями.

Filmfare Award за лучший дебют

Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1955 по 2006 год, за работы 1954—2005 годов)
 

М
Награды, появившиеся в 1989 году
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам